Évariste Ndayishimiye – politico e militare burundese
 Mike Trésor Ndayishimiye – calciatore belga
 Youssouf Ndayishimiye – calciatore burundese